Klasse J steht für:

 Klasse J, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse J – Subhydrische Böden (Unterwasserböden)
 Klasse J (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/J #Künstler-Gruppen
 NYC-Klassen J, Lokomotivenbaureihen der New York Central Railroad, siehe Hudson (Lokomotive) #NYC-Klassen J-1a, J-2 und J-3a
 SAR-Klasse J, Dampflokomotivenbaureihe der South African Railways
 U-Boot-Klasse J (Royal Navy), britische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 J-Klasse